Zkratka ASPI může označovat:

 Advanced SCSI Programming Interface,
 Automatizovaný systém právních informací.

Zkratky